Castagnole kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Castagnole delle Lanze, kommun, Piemonte, Provincia di Asti, 
 Castagnole (ort i Italien), Veneto, Provincia di Treviso, 

Robotskapade Italienförgreningar